Gausfredo es el nombre de los siguientes personajes:
Gausfredo I de Ampurias y de Rosellón (f.991), conde de Ampurias y conde de Rosellón (931-991);
Gausfredo II de Rossellón (f. 1074), conde de Rosellón (1013-1074);
Gausfredo III de Rossellón (f. 1164), conde de Rosellón (1113-1164);
Gausfredo de Cabrera (980-1017)
Gausfredo de Orís (f. 995)